Casa Bianca ima više značenja:
 Casa Bianca, Alessandria
 Casa Bianca, Firenze
 Casa Bianca, Pavia
 Casa Bianca, Piacenza
 Casa Bianca, Rieti
 Casa Bianca, Verona